

Astronomia
76272 De Jong – asteroide

Persone
Aad de Jong – calciatore olandese
Arie de Jong – linguista, medico e glottoteta olandese
Arie de Jong – schermidore olandese
Bob de Jong – pattinatore di velocità su ghiaccio olandese
Cornelia de Jong – giusta tra le nazioni olandese
Daniël de Jong – pilota automobilistico olandese
Esther De Jong – modella olandese
Frenkie de Jong – calciatore olandese
Jacqueline de Jong – pittrice olandese
Jerry de Jong – ex calciatore olandese, padre di Nigel
Johannes de Jong – cardinale e arcivescovo cattolico olandese
John de Jong – ex calciatore olandese
Leonard Nicolaas de Jong – compositore di scacchi olandese
Letitia de Jong – pattinatrice di velocità su ghiaccio olandese
Luuk de Jong – calciatore olandese, fratello di Siem
Nicolas de Jong – cestista francese con cittadinanza olandese
Nigel de Jong – calciatore olandese, figlio di Jerry
Marcel de Jong – calciatore canadese
Piet de Jong – politico olandese
Reggie de Jong – ex nuotatrice olandese
Reuben De Jong – kickboxer, wrestler, artista marziale misto, strongman e attore televisivo neozelandese
Siem de Jong – calciatore olandese, fratello di Luuk
Theo de Jong – ex calciatore olandese
Worthy de Jong – cestista olandese